Владимир Кузьмич Семакин (12 декабря 1922 — 27 апреля 1990) — советский поэт, переводчик, редактор. Член Союза писателей СССР (1954).

Биография 
Семакин Владимир Кузьмич родился 12 декабря 1922 года в Глазове Удмуртской АССР в семье служащих. После окончания средней школы в 1940 году поступил в Удмуртский государственный педагогический институт, но учёбу прервала война. В 1942 году мобилизован на трудовой фронт: работал на строительстве машиностроительного завода, матросом на буксирном катере, рабочим на заводе Наркомата вооружения в Воткинске. 
Окончил институт в 1948 году, преподавал в ремесленных училищах Ижевска.

Первые стихи Владимира Семакина печатались в периодических изданиях Удмуртии, в журнале «Молот» ещё до войны. Первая книга стихов вышла в Ижевске в «Удмуртгосиздате» в 1949 году, далее последовали «Третья смена» (1951) и «Край родниковый» (1953).

В.К. Семакин — участник Первого и Второго Всесоюзных совещаний молодых писателей, а позже и руководитель таких семинаров.

В 1953 году Семакин поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, после его окончания в 1958 году, работал в «Литературной газете», а с 1961 года и до конца жизни — в издательстве «Советский писатель». 

Владимир Кузьмич Семакин перевёл стихи почти всех поэтов Удмуртии: Ашальчи Оки, С. Широбокова, Т. Шмакова, И. Дядюкова, А. Лужанина, Н. Байтерякова, И. Зорина, М. Покчи-Петрова, Е. Самсонова, М. Петрова, И. Гаврилова, Г. Верещагина, а также сборники песен Г. Корепанова, Г. Корепанова-Камского. Под его редакцией увидели свет сотни поэтических книг, в том числе книги поэтов Удмуртии: Ф. Васильева, Г. Ходырева, О. Поскрёбышева.

Принимал участие в Днях удмуртской литературы и искусства в Москве (1970, 1981), на съездах писателей РСФСР, СССР. 

В 1981 году за трудовую, творческую, переводческую деятельность В.К. Семакин награждён Орденом Дружбы народов. 

Владимир Кузьмич Семакин скончался 27 апреля 1990 года, похоронен на Хохряковском кладбище города Ижевска.

Библиография 
 Владимир Семакин Стихи. — Ижевск: «Удмуртгосиздат», 1949. — 72 с. 
 Владимир Семакин Третья смена: Поэма. — Ижевск: «Удмуртгосиздат», 1951. — 68 с. 
 Владимир Семакин Край родниковый. - Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1953. — 96 с. 
 Владимир Семакин Можжевельник. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1951. — 80 с. 
 Владимир Семакин Поднимаются травы. — : Советский писатель, 1959. — 126 с. 
 Владимир Семакин Перекаты. — : Советский писатель, 1963. — 124 с. 
 Владимир Семакин Лирика. — : Московский рабочий, 1965. — 167 с. 
 Владимир Семакин Стихи. — : Молодая гвардия, 1968. — 32 с. 
 Владимир Семакин Лён колоколится: Стихи. / Ил.: Д. С. Мухин. — : Советский писатель, 1971. — 176 с. 
 Владимир Семакин Краснолесье. — : Советская Россия, 1973. — 256 с. 
 Владимир Семакин Под голубым среди зелёного. — : Современник, 1979. — 256 с. 
 Владимир Семакин Заревые росы: Лирика. [Худож. Л. Зубарева]. — : Советский писатель, 1982. — 366 с. - 50 000 экз.
 Владимир Семакин  ива: Лирика.  — [Худож. М. Шарипова]. — : «Молодая гвардия», 1984. — 144 с. 
 Владимир Семакин Человек мой, человек: Стихи. — : Советская Россия. 1985. — 176 с. 
 Владимир Семакин Избранное: Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. П. Ульяшова. — : Художественная литература, 1987. — 574 с. 
 Владимир Семакин По берегам на вольной волюшке: Буклет — М.: Советский писатель, 1990. — 8 с. 
 Владимир Семакин От ледохода до ледостава: Стихи. — Ижевск: «Удмуртия», 2001. — 335 с.

Сборники 
 Стихи // Поэты Урала: Антология уральской Поэзии: В 2 т. – Cвepдловск, 1976. — Т. 2. — С. 133-146.

Книги переведённые на русский язык 
 Шмаков Т. И. Рождение песни: Стихи / Пер. В. Ceмaкина. — Ижевск. 1960. — 72 с. 
 Широбоков С. Песни полей: Стихотворения, песни, поэмы / Пер. В. Семакина. — Ижевск, 1968. — 112 с. 
 Петров М. Италмас / Пер. с удм. В. Семакина. — Ижевск. 1984. — 48 с.
 Петров М. Стихи // Песни солнечного леса: Сб. стихов / Сост. А. Шкляев; Пер. В. Семакина. — : Cовременник, 1989. С. 94—111. 
 Широбоков С. Стихи // Песни солнечного леса: Сборник стихов / Пер. В. Ceмакина. — : Современник. 1989. — С. 126—175.

Литература 
 Годин Я. Поэзия труда // «Удмуртская правда». — 1949. — 18 марта. 
 Пиявский Ю. Поэма о творческом труде // «Удмуртская правда» — 1951. — 28 марта. 
 Далада Н. Край родниковый // «Литература и жизнь». - 1960. - 11 сент. 
 Мильков В. И пусть поднимаются травы // «Нева», № 7, 1960. — С. 203-205. 
 Фоломин Ф. Глубокие корни // «Москва» № 6, 1960. — С. 204-205. 
 Лобанов М. Молодость чувства // «Молодой колхозник» № 5, 1960. — С. 29. 
 Cоловьёв Б. Судьба одной книг // «Литература и жизнь», 1961. — 23 июня.
 Cиркес П. «Без трезвона, простой и общительный... » // «Москва» № 4, 1964. — С. 217-218.
 Писарев А. Лирика цветёт, как земляника ... // «Удмуртская правда». 1968. — 23 авг.
 Ходырев Г. Вордскем пaлъёсты яратыса // «Молот» № 10, 1971. — С. 46-47. 
 Боков В. Живая русская речь // «В мире книг» № 12, 1971. — С. 27. 
 Горбунов М. Счастливое лето // «Москва» № 4, 1972. — С. 217-218. 
 Полторацкий В. Родник и пламя // «Огонёк» № 23, 1972. — С. 17. 
 Богомолова З. Песня о родном крае. — Ижевск: изд. Удмуртия, 1974. — С. 62-68. — 80 с.
 Богомолова З. Русские поэты Удмуртии. — Ижевск. 1979. — С. 38-51. 
 Островой С. Герб на щите поэта // «Литературная газета». — 1980. — 5 нояб. 
 Богомолова З. Песня над Чепцой и Камой. — : Современник, 1981. — С. 286-294. 
 Еpёменко В. Лирика сяськаяське узы сямен // «Молот» № 12, 1982. — С. 48. 
 Исаев Е. Поздравляем юбиляра: [60 лет со дня рождения В.К. Ceмaкина] // «Литературная газета», 1982. — 29 дек. 
 Ульяшов П. Хозяин своей души // Семакин В. Избранное. — : «Художественная литература», 1987. — С. 3-12. 
 Богомолова З., Евстафьев В. Русские писатели Удмуртии // История удмуртской советской литературы. — Ижевск, 1988. — Т. 2 — С. 198-203. 
 Перевощиков С.А. Ошмесо дуннелэн пиез // Удмурт дунне. - 1992. - 17 нояб. 
 Богомолова З. Певец родникового края: [Послесл.] // Семакин В. От ледохода до ледостава. — Ижевск, «Удмуртия» 2001. — С. 309-329. 
 К 80-летию В.К. Cемaкинa: Круглый стол // «Луч» № 6, 2002. — С. 75-81. — Содерж.: Я всегда была рядом ... / Семакина А., Мне всю жизнь гордиться родиной ... / Зуева А., Радуга Владимира Семакина / Кириллова Р., Признание в любви / Бусыгина Л., Человек мой, человек ... / Пантелеева Т., Песня о родном крае / Красновская Е., Пейзаж в поэзии Семакина / Атнабаева Н. 
 Богомолова З. Голоса эпохи. — Ижевск, 2003. — С. 149-163.
 Писатели и литературоведы Удмуртии: Биобиблиографический справочник / Сост. А.Н. Уваров. — Ижевск,  2006. — Изд. 2-е. расшир. и доп. — С.107-108.

Цитата 

Высокий пафос многих стихотворений порождён патриотическим чувством любви к малой родине.

Награды и премии 
 Орден Дружбы народов (1981) 
 значок «Отличник печати» (1981) 
 премия журнала «Огонёк» (1979)
 медаль «За трудовую доблесть» (1950)
 медали и грамоты

Примечания

Ссылки 
 Владимир Семакин. Российская государственная библиотека
 Владимир Семакин. Российская национальная библиотека
 Семакин Владимир Кузьмич (1922 - 1990)
 Журнал «Луч»: К 80-летию Владимира Кузьмича Семакина
 Календарь: Знаменательные даты Удмуртии. 95 лет со дня рождения Семакина Владимира Кузьмича 
 Писатели и литературоведы Удмуртии. — Ижевск, 2006. — С. 107—108

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Поэты Удмуртии
Члены Союза писателей СССР
Переводчики СССР
Поэты СССР
Похороненные на Хохряковском кладбище